Trapezidae är en familj av musslor. Trapezidae ingår i överfamiljen Arcticoidea, ordningen Veneroida, klassen musslor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trapezidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Trapezidae